Диакате — африканская фамилия.
 Диакате, Абдуллай (род. 1988) — сенегальский футболист, полузащитник.
 Диакате, Пап (род. 1984) — сенегальский футболист, защитник.
 Диакате, Самба (род. 1989) — малийский футболист, полузащитник.